Roberto Dalla Vecchia – cestista italiano
 Roberto Dalla Vecchia – musicista italiano